То́мас До́ан Ча́мберс (; род. 21 июня 1959, Огден, штат Юта, США) — американский профессиональный баскетболист, один из самых успешных игроков Национальной баскетбольной ассоциации 80-х годов.

Ранние годы и колледж 
Том вырос в спортивной семье и ещё со школы начал увлекаться баскетболом. В школьной команде Чамберс играл роль защитника, но потом менее чем за год вырос на 15 см, при этом не потеряв в скорости и координации. В свой выпускной год юный баскетболист сломал запястье правой руки и потому Чамберс использовал весь год лишь левую руку, также прилично улучшив свою универсальность. По итогам него он получил награду «Лучший школьный игрок Колорадо» и привлёк внимание скаутов колледжей.

Поступив в университет Юты, в студенческой команде он уже играл центрового. Том обучался в университете полные четыре года и отлично себя проявил в NCAA. Несмотря на некоторые сомнения в его эффективности для НБА, «Сан-Диего Клипперс» всё же выбрали его на драфте 1981 года под общим восьмым номером.

Карьера в НБА 
После выбора Сан-Диего Том в первый же свой сезон показывает высокие результаты, завершив его с показателями 17,2 очка и 6,9 подбора в среднем за игру и став основным тяжёлым форвардом команды. Однако уже на следующем драфте «Клипперс» выбирают на его позицию перспективного Терри Каммингса под вторым общим номером. Сезон 1982/83 Чамберс провёл на позиции центрового, продолжая показывать стабильные результаты. Но в нём же Каммингс проявляет себя с лучшей стороны и становится Новичком года НБА. Сан-Диего решает обменять Чамберса в «Сиэтл Суперсоникс», в котором его партнёрами становятся Джек Сикма и Гас Уильямс.

После перехода в Сиэтл Том впервые в карьере вышел в плей-офф НБА. За пять сезонов проведенных в составе команды Чамберс продолжает улучшать показатели результативности. Так в сезоне 1986/87 баскетболист вызывается на свой первый Матч всех звёзд НБА, в котором выигрывает звание «MVP» с 34 очками в личном активе.

После этого Чамберс подписывает дорогостоящий контракт с «Финикс Санз» в качестве свободного агента. В трёх первых сезонах за Финикс Том трижды подряд выбирается на Матч всех звёзд НБА, а также два раза во вторую сборную всех звёзд НБА с показателями 25,7 очка и 8,4 подбора в среднем за игру в сезоне 1988/89 и 27,2 очка и 7,0 подборов — в 1989/90. Также 24 марта 1990 года Том Чамберс, набрав 60 очков в игре против своей бывшей команды «Сиэтл Суперсоникс» установил личный рекорд по набранным очкам, который не побит «Финикс Санз» по настоящее время. В возрасте 33 лет Чамберс уже в роли шестого игрока дошёл вместе с Финиксом до финала НБА сезона 1992/93, в котором проиграл «Чикаго Буллз».

Последующие два сезона Том провёл в клубе «Юта Джаз», после чего подписал соглашение с Маккаби (Тель-Авив). По истечении контракта с израильским клубом Том Чамберс защищал цвета «Шарлотт Хорнетс» и «Филадельфия Севенти Сиксерс», проведя лишь несколько игр за два сезона, после чего завершил карьеру игрока.

См. также 
 Список игроков НБА, сыгравших 1000 игр и более

Примечания

Ссылки 
 NBA.com Исторический профиль
 Статистика на сайте www.basketball-reference
 Чамберс отвечает на вопросы фанов suns.com

Баскетболисты США
Игроки «Сан-Диего Клипперс»
Игроки «Сиэтл Суперсоникс»
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Юта Джаз»
Игроки БК «Маккаби» Тель-Авив
Игроки «Шарлотт Хорнетс»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Баскетболисты НБА с неиспользуемыми номерами